Anglojęzyczny odpowiednik wyrażenia „Święty Jakub”.

Pozostałe znaczenia:

Geografia 
Stany Zjednoczone
 Saint James – obszar niemunicypalny w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Saint James – obszar niemunicypalny w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Saint James – obszar niemunicypalny w stanie Ohio, hrabstwie Morrow
 Inne państwa
 Saint James – region na Jamajce
 Saint James – parafia na Barbadosie
 Saint James – dzielnica miasta Port-of-Spain, stolicy Trynidadu i Tobago
 Saint-James – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche

Osoby 
 Susan Saint James – pseudonim Susan Jane Miller, amerykańskiej aktorki i modelki

Zobacz też 
 St. James
 James